Régi és új, Szergej Mihajlovics Eisenstein filmje
 Régi és új, a Bonanza Banzai stúdióalbuma